Ацо VIII д'Есте (, * сл. 1263, † 31 януари 1308) от фамилията Есте е маркиз на Ферара, Модена и Реджо от 1293 г. до смъртта си.

Произход 
Той е син на сеньора на Ферара Обицо II д’Есте (1247 – 1293) и на съпругата му Якопина Фиески († 1287), дъщеря на Николò Фиески ди Лаваня и племенница на папа Инокентий IV. Данте пише за баща му в своята поема Божествена комедия- Ад как ври заедно с други тирани в реката на кръвта.

Брат е на Алдобрандино II д’Есте и на Франческо, който умира във война през 1312 г. Неговите сестри са Беатриче († 1334), омъжена за втори път на 24 юни 1300 г. за Галеацо I Висконти – синьор на Милано, и Магдалена, омъжена първо за Алдобрандино Турчи от Ферара и след това за Раниеро ди Каноса.

Вероятно убива баща си, който умира без да е определил наследника си.

Брак 
Ацо VIII се жени първо през 1282 г. за Джована Орсини и втори път през 1305 г. за Беатриче (1295 – 1321), дъщеря на Карл II Анжуйски.

Ацо VIII е бездетен и след смъртта му през 1308 г. е наследен като господар на Ферара и Реджо от брат му Алдобрандино II д’Есте.

Ацо VIII има извънбрачните деца:
 Франческо, нар. „Фреско“
 Костанца
 Рицардо
 Пиетро, кондотиер

Данте 
Данте пише за Ацо VIII в своята поема Божествена комедия- Инферно.

Източници 

 Giovan Battista di Crollalanza, Goffredo di Crollalanza ed Aldo di Crollalanza (1879), Annuario della nobiltà italiana, Presso la direzione del Giornale araldico, I, p. 505.
 Trevor Dean, Land and Power in Late Medieval Ferrara: The Rule of the Este, 1350 – 1450.(Cambridge University Press) 1987.
 Miroslav Marek, Complete Genealogy of the House of d'Este, Genealogy.EU
 Charles Cawley, Azzo VIII Medieval Lands, fmg.ac
 Vittorio Sermonti, Inferno, Rizzoli 2001.
 Umberto Bosco e Giovanni Reggio, La Divina Commedia – Inferno, Le Monnier 1988.

Маркграфове на Ферара
Дом Есте